Niemcy:
 Lichte – dzielnica Neuhaus am Rennweg
 Lichte – rzeka, dopływ Schwarza

Osoby:
 August Lichte – niemiecki konstruktor silników samolotowych
 Erika Lichte – niemiecka pisarka

Zobacz też:
 Lichte Porzellan
 Lichte Trough